Niemcy:
 Erbenhausen – dzielnica Homberg (Ohm)
 Erbenhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen